Il doppio del Dutch Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul Haarhuis e Sjeng Schalken erano i detentori del titolo, ma solo Haarhuis ha partecipato in coppia con John van Lottum.

Haarhuis e van Lottum hanno perso nel 1º turno contro Raemon Sluiter e Martin Verkerk.

Jeff Coetzee e Chris Haggard hanno battuto in finale 7–6 (7–1), 6–3 André Sá e Alexandre Simoni.

Teste di serie
 Robbie Koenig /  Thomas Shimada (primo turno)
 Andrew Kratzmann /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Marius Barnard /  Stephen Huss (primo turno)
 Devin Bowen /  Ashley Fisher (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 2002
ATP Tour 2002